Poveda de las Cintas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Poveda de las Cintas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Poveda de las Cintas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar